Дузино-Сан-Микеле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 933 человека (2008 г.), плотность населения составляет 80 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 14010. Телефонный код — 0141.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.dusinosanmichele.at.it

Ссылки 
 http://www.comune.dusinosanmichele.at.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/